Piet Fransen (Groningen), oud-voetballer van onder andere FC Groningen en Feijenoord
 Piet Fransen (Vlierden), oud-voetballer van onder andere PSV